

Sigle 
 Forgotten Realms
 Full 0.0.0.0.

Chimica 
 Fr – simbolo chimico del francio

Codici 
 FR – codice vettore IATA di Ryanair
 fr – codice ISO 639 alpha-2 per la lingua francese
 FR – codice ISO 3166-1 alpha-2 per la Francia
 FR – Codice ISO 3166-2:AL del distretto di Fier (Albania)
 FR – Codice ISO 3166-2:CH del Canton Friburgo (Svizzera)
 FR – Codice ISO 3166-2:GN di Fria (Guinea)
 FR – Codice ISO 3166-2:IT della provincia di Frosinone (Italia)
 FR – Codice ISO 3166-2:MD del distretto di Florești (Moldavia)
 FR – Codice ISO 3166-2:NL della Frisia (Paesi Bassi)

Economia 
 Fr – abbreviazione usata per il franco

Informatica 
 .fr – dominio di primo livello della Francia

Trasporti 
 FR – Ferrovia Regionale del Lazio

Altro 
 FR Fireball – aereo da caccia della Marina militare statunitense
 FR – targa automobilistica di Freistadt (Austria)
 FR – targa automobilistica di Friburgo in Brisgovia (Germania)
 FR – targa automobilistica di Vadsø (Norvegia)
 FR – targa automobilistica di Friburgo (Svizzera)
 FR – targa automobilistica di Frosinone (Italia)
 Fr. – In filologia indica il riferimento ad un frammento di uno scritto (o di un'opera) di un autore
 Fr. – In micologia è l'abbreviazione standard delle piante descritte da Elias Magnus Fries
 Fr. – simbolo del franco belga
 FR – in medicina, Formazione reticolare (porzione del tronco encefalico)

Altri progetti